Bassotti – cani caratterizzati dall'altezza proporzionalmente inferiore alla lunghezza
Bassotti – personaggi dei fumetti e cartoni Disney
 Bassotti – cognome italiano
I Bassotti – collana di narrativa gialla
Giovanni Francesco Bassotti – pittore italiano del XVII secolo